Stolthet och fördom kan syfta på:

 Stolthet och fördom – en roman från 1813 skriven av den brittiska författaren Jane Austen

Långfilmer 
 En man för Elizabeth (1940) – brittisk film med Greer Garson och Laurence Olivier, baserad på en teaterdramatisering på Broadway 1935. 
Stolthet och fördom (2005) – brittisk film med Kiera Knightley och Matthew Macfadyen.

TV-serier 
Pride and Prejudice (1938) – brittisk tv-film med Curigwen Lewis och Andrew Osborn.			
Pride and Prejudice (1952) – brittisk tv-serie med Daphne Slater och Peter Cushing, samt Thea Holme som Jane Austen. 
Orgoglio e pregiudizio (1957) – italiensk tv-serie med Virna Lisi och Franco Volpi.
Pride and Prejudice (1958) – brittisk tv-serie med Jane Downs och Alan Badel (sändes live i sex halvtimmeslånga avsnitt, inga kända kopior bevarade).
De vier dochters Bennet (1961) – holländsk tv-serie med Lies Franken och Ramses Shaffy.
Pride and Prejudice (1967) – brittisk tv-serie med Celia Bannerman och Lewis Fiander.
 Stolthet och fördom (1980) – brittisk tv-serie, producerad av BBC med Elizabeth Garvie och David Rintoul.
 Stolthet och fördom (1995) – brittisk tv-serie, producerad av BBC med Jennifer Ehle och Colin Firth.

Pastischer,  parodier med mera   
Bridget Jones dagbok (2001) – romantisk komedifilm, en berättelse i stort sett fritt baserad på Austens berättelse och personer
Pride & Prejudice: A Latter-Day Comedy (2003) – en amerikansk independentfilm förlagd till mormonernas samhälle i Utah 
 Kärlek & fördom (2004) – brittisk-indisk romantisk dramafilm; en moderniserad Bollywood-version utspelad i Indien
Lost in Austen (2008) – brittisk tv-serie där en nutida kvinnlig Austen-beundrare "magiskt" byter plats med huvudpersonen "Elizabeth Bennet" 
 The Lizzie Bennet Diaries (2012–2013) – en Emmy-belönad videobloggserie på You Tube

Scenproduktioner 
 First Impressions (1959) – Broadway-musikal av George David Weiss, Bo Goldman och Glenn Paxton; baserad på en scendramatisering (1935) av boken
 Pride and Prejudice (musikal) (1995) – musikal av Bernard J. Taylor
 Stolthet och fördom (opera, 1999) (1999) – svensk opera av Max Blomgren med libretto av Christian Fürst Myrup och Ola Hörling; Skånska Operan 1999
 I Love You Because (musikal) (2006) – amerikansk musikal med handlingen förlagd till vår tids New York, av Joshua Salzman och Ryan Cunningham
 Stolthet och fördom (opera, 2011) (2011) – svensk opera av Daniel Nelson, uruppförd av Vadstena-Akademien 2011.
 Pride & Prejudice (2013) – brittisk opera av Guy Withers, uruppförd i Cardiff av Cardiff University Operatic Society

Se även 
 Stolthet och fördom och zombier (2009) – roman som inspirerats av romanen från 1813, men utökats med zombies 
 Pride and Prejudice and Zombies (film) (2016) – film som baseras på romanen från 2009

Noter

Jane Austen